Salvador Hernández puede referirse a las siguientes personas:

 Salvador Hernández Mondragón, atleta paralímpico mexicano;
 Salvador Hernández (yudoca), yudoca mexicano.